Luca Beccaro (1988-vivente) – pallavolista italiano
Luca Beccaro (1997-vivente) – canoista italiano